Увеа () - острів в групі Луайоте в Тихому океані (Нової Каледонії ).
 Увеа (Uvea) - одна з назв острова Волліс (Волліс і Футуна).
 Увеа -  комуна в Новій Каледонії.
 Увеа, увеанці - народ в Західній Полінезії.